Let Me Know (Róisín Murphy), een single
 Let Me Know (Towa Tei), een single